El término depósito puede tener varias acepciones:

Depósito de combustible
Deposición (geología), material agregado a un accidente geográfico.